Dodge Dart — компактный седан автопроизводителя Dodge, подразделения Chrysler, выпускающийся с мая 2012 года. Впервые был представлен 9 января 2012 года на Североамериканском международном автосалоне. Dart основан на платформе Fiat Compact, так же, как и Alfa Romeo Giulietta, однако он на 38 мм шире, его колёсная база на 94 мм длиннее, поэтому итальянская платформа в Северной Америке называется Compact U.S. Wide (CUSW). Чтобы адаптировать платформу под условия США, потребовалось около 1 млрд. $ и 18 месяцев. Dart также первый компактный седан Dodge со времён снятия с производства Dodge Neon и Dodge Neon SRT-4 в 2005 году. В производство новый седан пошёл 7 мая 2012 года, в четверг, на заводе Chrysler в Белвидер (Иллинойс), где предшественник Dart, Dodge Caliber, производился с 2006 по 2011 года (также там с 1995 по 2005 годы производился Dodge Neon (включая вариацию SRT-4), и до сих пор производятся Jeep Compass и Jeep Patriot). Первым Dodge Dart 2013 модельного года была модель R/T красного (Redline) металлического цвета и с чёрно-красным двухцветным кожаным салоном.

Первые автомобили появились в дилерских центрах Dodge в конце июня 2012 года в США. В сентябре 2016 года глава компании FIAT принял решение о завершении производства американских компакт-седанов (включая Chrysler 200) и их замены собственным, итальянским рынком ввиду убыточной стоимости производства. Таким образом, выпуск Dart был прекращён в начале 2017 года.

История 
Концепт-каром автомобиля можно считать Мини MPV Dodge Hornet, разработанный Chrysler и впервые представленный в 2006 году. Это была первая попытка Dodge создать маленький автомобиль, и он должен был выпуститься в 2010 году. Однако Мировой финансово-экономический кризис в 2009 году обанкротил Chrysler Group. После присоединения к Fiat в конце 2010 года, платформа концепт-кара была изменена, чтобы походить платформам Fiat. В декабре 2011 года Dodge удивил экспертов и инсайдеров, заявив, что новым маленьким автомобилем будет седан, и его не будут называть в честь производившегося 60 лет назад Hudson Hornet. Тем не менее, возрождение имени выпускавшегося в 60-70 годах автомобиля понравилось не всем.

Нововведения 

Новый Dart получил на выбор 4 трансмиссии, включая 6-ступенчатый автомат от Hyundai и 9-скоростную коробку передач от ZF, а также электроусилитель руля, который имеет датчик и электродвигатель, вмонтированные в рулевую колонку. Интерьер имеет на выбор 14 цветов для тканевой отделки и обширное контурное освещение салона, с помощью которого можно осветить практически всё, включая подстаканники и ящички для мелочей; кроме того, доступны кожаные сиденья. Приборная панель получила 7-дюймовый TFT дисплей (называющийся «плавающий остров панели»), расположенный между традиционных круглых приборов, который изображает показания бортового компьютера и навигационной системы, которая не имеет отдельного экрана. Функции мультимедиа, климат и прочие настройки отображаются на 8,4-дюймовом сенсорном дисплее посередине. Также автомобиль обзавёлся перчаточным ящичком, дополнительными разъёмами для электроники на центральной консоли и отделами для карт.

Dodge Dart, в отличие от своих «одноклассников», получил системы слежения за слепыми зонами и  дорожной разметкой, а также технологию беспроводной зарядки мобильного телефона. Снижение потребления топлива до 5,9 литров позволило Fiat приобрести дополнительные 5% акций Chrysler Group LLC.

Подвеска 
На Dart используется подвеска похожая с оной у Alfa Romeo Giulietta: спереди он имеет стойки Макферсон, винтовые пружины, двухтрубные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости, а сзади — независимую многорычажную подвеску. Подвеска стала мягче по сравнению с подвеской Giulietta.

Безопасность 
Новый Dart имеет много вспомогательных опций, включая помощь при торможении, тормозную блокировку дифференциала, поддержку тормозов от сырости, уравнивание гидравлического усилителя, электронный контроль устойчивости, система предотвращения опрокидывания, помощь при трогании с места на уклонах, систему Trailer Sway Control (минимизирует смещение прицепа и повышает уровень контроля при буксировке в неблагоприятных условиях), камеру заднего вида и систему помощи при парковке. 10 подушек безопасности он имеет уже в базовой комплектации, вместе с активными подголовниками передних сидений. Alfa Romeo Giulietta, соплатформенник Dart, получила 5 звёзд в тесте Euro NCAP.

Двигатели 

Автомобиль оснащается 3 видами двигателей: 2- и 2,4-литровыми атмосферниками от GEMA и 1,4-литровым турбированным двигателем от Fiat, который используется на заряжённой версии Fiat 500 — Fiat 500 Abarth. Последний двигатель был адаптирован к американским условиям и имеет больший крутящий момент. 6-скоростной автомат доступен на версиях с 2- и 2,4-литровыми агрегатами, а шестиступенчатый DSG доступен на автомобиле с двигателем 1,4 литра. 9-скоростная автоматическая коробка передач станет доступна в 2013 году; 6-ступенчатая механика доступна на всех версиях. Все двигатели для Dart производятся в Данди, штат Мичиган.

Dodge Dart в автоспорте 
На Североамериканском международном автосалоне 2012 года, сразу после официального релиза, Dodge представили ралли-кроссовую версию автомобиля SRT Racing Dodge Dart от SRT. Он был построен специально для первенства по ралли-кроссу под названием . В 6-этапном  автомобиль использовала американская команда Pastrana Racing, принадлежащая Трэвису Пастрана, 4-кратному чемпиону США по ралли. Сам он проехал пять этапов, дважды за руль садился его земляк Брайс Мензис, и один раз португалец Филипе Албукерке. Трэвис смог выиграть четвёртый этап чемпионата, хотя во всех остальных гонках результаты были неутешительными (не выше 8-го места).

В 9-этапном  автомобиль пилотировали Пастрана (5 стартов), Мензис (8 стартов), россиянин Тимур Тимерзянов (3-кратный чемпион Европы по ралли-кроссу) (4 старта) и норвежец Хеннинг Сольберг (1 старт). Лучшего результата смог добиться Пастрана, ставший бронзовым призёром финального этапа. В целом же, машина была признана не слишком удачной для участия в ралли-кроссе, и в дальнейшем не применялась в .

Fiat Viaggio 
Fiat представил свою ребеджированную версию автомобиля на Пекинском автосалоне 2012 года. Автомобиль пока спроектирован для китайского рынка, сборка производится на заводе в Чанша, провинция Хунань. Продажи стартовали в третьей четверти 2012 года.

Viaggio оснащается 1 двигателем — 1,4-литровым турбированным T-Jet, развивающим 120 или 150 л. с., а также 5-ступенчатой механической трансмиссией Fiat Powertrain Dual Dry Clutch Transmission (DDTC).

Fiat Ottimo 
На автосалоне в китайском Гуанчжоу в ноябре 2013 был представлен Fiat Ottimo. Это вариант модели Fiat Viaggio, но с кузовом хэтчбэк и слегка иным внешним оформлением. Вся техническая начинка осталась идентичной. Производство и продажа автомобиля были организованы пока только в Китае.

Примечания

Ссылки 
 Автомобиль на официальном сайте Dodge

Dart
Viaggio